Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado do Piauí durante a pandemia de COVID-19 no Brasil.

Cronologia 

 19 de março de 2020 - O primeiro caso do novo coronavírus no Estado são confirmados pela Secretaria de Saúde do Piauí - SASEPI.

 27 de março de 2020 - O Piauí registrou a primeira morte pelo COVID-19 em Piracuruca. Se tratava de um homem de 57 anos, Antônio Nonato Lima Gomes, conhecido como Antônio Felicia que era o prefeito da cidade de São José do Divino. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde. O prefeito tinha histórico de diabetes. Ele não tinha histórico de viagem.

Estatísticas 

Por município:

Essa é a lista de municípios com mais casos confirmados:

Até 6 de maio de 2020.

 
Pandemias ou epidemias em curso